Заовражье — название населённых пунктов в России.